

Patronyme 

 Christa Theret (1991-), actrice française ;
 Edmond Théret (1866-1934), homme politique français ;
 Max Théret (1913-2009), homme d'affaires français.

Toponyme 

 Château du Théret, dans la commune de La Saunière située dans le département de la Creuse et la région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme français